Shu steht für:

 Shu (Münze), Nominalbezeichnung für rechteckiges Münzgeld, das in Japan bis 1869 in Gold und in Silber ausgeprägt wurde.
  Shù, vertikaler Strich der chinesischen Schriftzeichen, siehe Strich (chinesische Schriftzeichen)

historische Staatsgebilde in der chinesischen Provinz Sichuan:
 Shu (Staat), heutzutage auch als „altes Shu“ bezeichnet, (Gǔ) Shǔ (9. Jh. v. Chr.–316 v. Chr.), Staat zur Zeit der Streitenden Reiche
 Shu Han (221–263), Königreich zur Zeit der Drei Reiche
 Früheres Shu-Reich, Qiánshǔ, auch Großes Shu, Dàshǔ (903/907–925), Königreich zur Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche
 Späteres Shu-Reich, Hòushǔ (934–965), Königreich zur Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche

Shu ist der Name folgender Personen und Figuren:
 Shu, ägyptische Gottheit, siehe Schu

Familienname:
 Chi-Wang Shu (* 1957), chinesisch-amerikanischer Mathematiker
 Shu Degan (* 1946), chinesischer Paläontologe
 Eddie Shu (Edward Shulman, 1918–1986), US-amerikanischer Jazz-Tenor- und Altsaxophonist
 Frank Shu (* 1943), US-amerikanischer Astrophysiker
 Howard Shu (* 1990), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Shu Qi (* 1976), taiwanische Schauspielerin
 William Shu, japanischer Adliger und Gayshu

Vorname: 
 Pu Shu (* 1973), chinesischer Singer-Songwriter und Schauspieler

Shu oder SHU steht als Abkürzung für:
 Sacred Heart University in Fairfield (Connecticut)
 SAT Airlines, russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Scoville Heat Unit, siehe Scoville-Skala
 Seton Hall University in South Orange (New Jersey)
 Seaton Hill University in Greensburg (Pennsylvania)
 Secure Housing Unit, die Isolationsabteilung in vielen amerikanischen Haftanstalten
 Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, siehe Selektiver Leitungsschutzschalter
 Sheffield Hallam University in Sheffield, Großbritannien
 Special Handling Unit, Höchstsicherheitsgefängnis in Kanada

Siehe auch:
 Schu (Begriffsklärung)
 Schuh (Begriffsklärung)
 Zhu
 Shou
 Shue

Abkürzung